Ladoux est un nom propre français, pouvant désigner, entre autres, des hameaux, ou des personnes.

Nom de famille 
 Georges Ladoux, capitaine, chef du Deuxième Bureau, connu pour son rôle dans l'affaire Mata Hari ;
 une filiale du Groupe Olano.